|}

Die Ürümqi-Dsungarei-Bahn (auch: Wuzhun-Bahn) ist eine Eisenbahnstrecke im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang der Volksrepublik China. Sie verbindet den Bahnhof Ürümqi über Zhundong mit dem Bahnhof Heishan.

In Ürümqi besteht Anschluss an die Xinjiang-Nordbahn in Richtung Dostyk (Kasachstan) und in Richtung Ürümqi Süd. Die Endstation Heishan ist ein Güterbahnhof in einem Kohlefördergebiet. Bedeutendste Zwischenhalte sind Toutunhe, Fukang, Zhundong und Jiangjunmiao, weitere Haltestellen sind meist Güterbahnhöfe zur Kohleförderung. Güterzweigstrecken bestehen in Ürümqi ins Kohlefördergebiet Lucaogou und Ganquanbao. In Zhundong zweigt die Bahnstrecke Altay–Koktokay–Zhundong nach Altay ab, wo Anschluss an die Bahnstrecke Kuytun–Beitun in Richtung Kuytun an der Xinjiang-Nordbahn besteht, sodass es eine Ringstrecke ist.

Die Spurweite beträgt 1435 mm (Normalspur). Sie ist 264 Kilometer lang. Täglich können bis zu 90 Frachten gefördert werden. Die Strecke wird von der chinesischen Eisenbahngesellschaft China Railway betrieben. Die Strecke wurde im Jahr 2009 gebaut. Die Strecke von Ürümqi nach Zhundong wurde im Jahr 2019 für den Personenverkehr freigegeben. Im Jahr 2022 wurde die Strecke elektrifiziert.

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Volksrepublik China
Bauwerk in Xinjiang
Verkehr (Xinjiang)